Rovereto kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Rovereto (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Modena), 
 Rovereto (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara), 
 Rovereto, kommun, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 
 Rovereto (ort i Italien, Lombardiet), Provincia di Cremona, 

Robotskapade Italienförgreningar